Absalon kan avse:

 Absalom – son till kung David enligt Gamla testamentet
 Absalon, fili mi – musikaliskt verk av Josquin des Prez (1440–1521)
 HDMS Absalon (L16) – danskt örlogsfartyg av Absalon-klass
 Absalon (företag) – ett tidigare danskt försäkringsbolag

Personer
 Absalon Hvide (cirka 1128–1201) – dansk ärkebiskop och statsman
 Julien Absalon (född 1980) – fransk mountainbikecyklist